Павлючки — название населённых пунктов.

Россия 
 Павлючки — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Павлючки — село в Сумском районе Сумской области.